Les Blue laws sont la première législation écrite des îles Cook.
 Les Blue laws désignent aux États-Unis et au Canada un ensemble de lois abrogées au cours du  qui avaient été instituées pour assurer la morale publique et le respect du repos dominical.